Baiyang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiyang Xiang (socken i Kina), Fujian, 
 Baiyang (socken i Kina, Sichuan, lat 29,11, long 103,22), 
 Baiyang (socken i Kina, Sichuan, lat 32,16, long 104,13), 

Robotskapade Kinaförgreningar